Котлино — название населенных пунктов:

Россия 
 Котлино — деревня в Рославльском районе Смоленской области

Украина 
 Котлино (до 2016 г. — Димитрово) — посёлок в Покровском районе Донецкой области.

См. также 
 Котлин (значения)